Das SVW Polo Open Shanghai 2002 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Schanghai. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 7. bis 15. September 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Shanghai